Баратов — фамилия; имеет женскую форму Баратова.

 Баратов, Абдухамид (1910—1994) — Герой Социалистического Труда.
 Баратов, Басызбек (род. 1991) — киргизский боксёр-профессионал.
 Баратов, Борис Суренович (род. 1940) — фотограф, писатель, кинооператор, сценарист, кинорежиссёр, — брат Михаила Вартанова.
 Баратов, Давлятжан (род. 1995) — киргизский футболист.
 Баратов, Иосиф Александрович (1872—1937) — князь, адвокат, депутат Государственной думы I созыва от Тифлисской губернии
 Баратов, Леонид Васильевич (1895—1964) — советский режиссёр.
 Баратов, Николай Николаевич (1865—1932) — русский генерал от кавалерии.
 Баратов, Рауф Баратович (1921—2013) — советский и таджикский геолог
 Баратов, Ренат Рахметжанович (род. 1991) — нападающий.
 Баратов, Сулхан Григорьевич (1821—1866) — грузинский историк.
 Баратов, Холбобо (1906—1959) — Герой Социалистического Труда.

